Endeldarm, een andere benaming voor rectum.
 Rectum (plaats), een buurtschap in de gemeente Wierden, in de Nederlandse provincie Overijssel.